La Prima Lega Classic 2012-2013 è la 91ª edizione del quarto livello del calcio svizzero e la 1ª edizione della Prima Lega Classic dopo la scissione della Prima Lega 2011-2012.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Prima Lega Promotion 2013-2014.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2013-2014.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Prima Lega Promotion 2013-2014.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2013-2014.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso al play-off per la promozione in Prima Lega Promotion 2013-2014.
      Retrocessa in Seconda Lega interregionale 2013-2014.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Promozione in Prima Lega Promotion

Primo turno 
Andata il 29 maggio, ritorno il 1º giugno 2013.

Secondo turno 
Senza ritorno, disputate il 9 giugno 2013.

Finale

Verdetti finali

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2013 4